E io ci sto – Album di Rino Gaetano del 1980
 E io ci sto – Brano musicale di Rino Gaetano del 1980 pubblicato nell'omonimo album
 E io ci sto/Metà Africa metà Europa – Singolo 45 giri di Rino Gaetano del 1980 
 E io ci sto – Cover dell'omonimo brano di Rino Gaetano pubblicata da Luca Carboni come singolo